

Personnes
Catherine Tarieu de Lanaudière, seigneuresse de Port-Joly
Charles-François Tarieu de Lanaudière, seigneur de Lanaudière
Charles-Gaspard Tarieu de Lanaudière, seigneur de Saint-Vallier
Charles-Louis Tarieu de Lanaudière, soldat, seigneur et personnalité politique du Bas-Canada.

Lieux
Seigneurie de Lanaudière.
De Lanaudière, division sénatoriale du Canada, comprenant la région de Lanaudière et s'étalant jusqu'à la baie de Rupert, dans le Nord-du-Québec.
De Lanaudière, ancienne division sénatoriale du Québec ayant existé de 1867 à 1968.
Rivière Lanaudière, un affluent du lac Duparquet, coulant dans Rouyn-Noranda et Duparquet (Québec) (MRC Abitibi-Ouest), en Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada.